Bambole − plurale di bambola
Bambole − singolo dei Negrita del 2001
Bambolê − serie televisiva
Bambole: scene di un delitto perfetto − serie televisiva
Bambole − romanzo cyberpunk dello scrittore Lorenzo Bartoli